Brezovo Polje (Glina), Kroatië
 Brezovo Polje (Brčko), Bosnië en Herzigovina